Фиг может означать:
 Фиг, фи́га, фи́говое дерево — субтропический листопадный фикус.
 фиг. — сокращение от фигура: подпись к сопровождающему текст рисунку, графику, фотографии.

Люди 
 Фиг, Пол (род. 1962) — американский актёр, режиссёр и сценарист

См. также 

 
 
 Fig
 FIG

Эвфемизмы